Флаг Каменского — один из официальных символов город Каменское Днепропетровской области, утвержден 25 декабря 1998 года решением Днепродзержинского городского совета.

Описание 
Флаг представляет собой квадратное полотнище, разделенное по вертикали на две равные полосы малинового и золотого цветов.

Малиновый цвет указывает на историческое прошлое города, повторяет цвет флага Кодацкой паланки, в которую входили села Романково, Каменское и Тритузное, наследником которых является современный город Каменское. Золото символизирует богатство, доброту и щедрость.

Торжественная хоругвь 

Торжественная хоругвь представляет собой сочетание флага города и изображения герба, который расположен в центре флага.

См. также 
 Каменское
 Герб Каменского

Ссылки 
 Українська геральдика 

Флаги городов Днепропетровской области